Membrana biologica
 Membrana – in anatomia, foglietti o partizioni che proteggono altri tessuti e strutture 
Membrana cellulare – rivestimento delle cellule degli organismi viventi
Membrana nucleare – rivestimento del nucleo cellulare nelle cellule eucariote
Membrana interna – sistema che suddivide l'interno della cellula eucariota in comparti
Membrana basale – sottile strato di matrice extracellulare che separa gli epiteli dal tessuto connettivale
Membrana sierosa – Foglietti di tessuto biologico.
Membrana – Struttura della scienza delle costruzioni.
Membrana – Lamina metallica del ricevitore telefonico.
Membrana artificiale – fabbricata dall'uomo.
Membrana semipermeabile – membrana con comportamento selettivo riguardo alle sostanze che la attraversano

Altri progetti